In 1987 werd het negende seizoen gespeeld van de Girabola, de hoogste voetbalklasse van Angola. Petro Atlético Luanda werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Girabola
Competitievoetbal 1986/87